Соревнования по аэробике на Европейских играх 2015 пройдут в столице Азербайджана, в городе Баку, в Национальной гимнастической арене.

Календарь

Медали

Ссылки 
 Официальный сайт игр

Соревнования на Европейских играх 2015